The Other Side (engelsk for "Den anden side") er en ofte brugt titel for film, børger, sange m.v., herunder

 "The Other Side" - en sang af Bruno Mars på albummet Doo-Wops & Hooligans

Film 
 The Other Side (film fra 1999), en film instrueret af Peter Flinth
 The Other Side (film fra 2006), en action-horror film instrueret af Gregg Bishop
 The Other Side (film fra 2011), en komediafilm instrueret af David Michaels
 The Other Side (film fra 2015), en italiensk-amerikansk film
 Poltergeist II: The Other Side, en 1986 horror film

Musik 
 The Other Side (1927 album), 1990
 The Other Side (Alastis album), 1996
 The Other Side (Billy Ray Cyrus album), 2003
 The Other Side (Charlie Major album), 1993
 The Other Side (Chris Hillman album), 2005
 The Other Side (Chuck Brown og Eva Cassidy album), 1992
The Other Side - The Best of Dexter Freebish, 2009
 The Other Side (Farmer Boys album), 2004
 The Other Side (Gary Jenkins album), 2007
 The Other Side (Lynden David Hall album), 2000
 The Other Side (The Outhere Brothers album), 1998
 The Other Side (Sarah Geronimo album), 2005
 The Other Side (Wynonna Judd album), 1997
 The Other Side (Godsmack EP), 2004
 The Other Side (Kate Voegele EP), 2003
 The Other Side (Nina Sky EP), 2010
 The Other Side, af Martha Byrne, 2006
 The Other Side (Tonight Alive album), 2013

 "The Other Side" (Aerosmith sang), 1989
 "The Other Side" (Charlie Major sang), 1994
 "The Other Side" (David Gray sang), 2002
 "The Other Side" (Jason Derulo sang), 2013
 "The Other Side" (Paul van Dyk sang), 2005
 "The Other Side" (Pendulum sang), 2008
 "The Otherside", af Breaks Co-Op, 2005
 "The Other Side", af Afro Celt Sound System fra Seed, 2003
 "The Other Side", af Alana Grace fra Break the Silence, 2007
 "The Other Side", af Aleksander Denstad With, 2006
 "The Other Side", af Bruno Mars fra It's Better If You Don't Understand, 2010 og Doo-Wops & Hooligans
 "The Otherside", af Bubba Sparxxx fra The Charm, 2006
 "The Other Side", af  Clannad fra Banba, 1994
 "The Other Side", af The Dismemberment Plan fra Change, 2001
 "The Other Side", af Evanescence fra Evanescence, 2011
 "The Other Side", af Fey fra Vértigo, 2002
 "The Other Side", af From First to Last fra From First to Last, 2008
 "Other Side", af (hed)p.e. fra Blackout, 2003
 "Otherside", af Macklemore og Ryan Lewis, 2009
 "The Other Side", af Mike Oldfield fra Music of the Spheres, 2008
 "Other Side", af Pearl Jam, en B-side fra singlen "Save You", 2003
 "Other Side", af Rancid fra Indestructible, 2003
 "Otherside", af Red Hot Chili Peppers, 2000
 "The Other Side", af Richard Marx fra My Own Best Enemy, 2004
 "The OtherSide", af The Roots fra Undun, 2011
 "Other Side", af the Scissor Sisters fra Ta-Dah, 2006
 "The Other Side", af Sirenia fra Nine Destinies and a Downfall, 2007
 "The Other Side", af Sloan fra Parallel Play, 2008
 "The Other Side", af Tiny Tim fra God Bless Tiny Tim, 1968
 "The Other Side", af Toto fra Kingdom of Desire, 1992
 "Other Side", af Zachariah Selwyn

 The Other Side, et amerikansk band fra 1960'erne med Boz Scaggs og Mac MacLeod